Questa pagina è una lista di alcuni presunti fenomeni paleoufologici che si sarebbero verificati dall'antichità al Settecento. Tali fenomeni, riportati per lo più da opere letterarie e artistiche, sono oggetto di studio della clipeologia e sono stati interpretati da vari autori come avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UFO) che sarebbero avvenuti nelle epoche passate. Gli avvistamenti moderni, oggetto di studio dell'ufologia, sono invece riportati nella Lista di avvistamenti UFO.

Antichità classica

VI secolo

VIII secolo

IX secolo

X secolo

XI secolo

XII secolo

XIII secolo

XIV secolo

XV secolo

XVI secolo

XVII secolo

XVIII secolo

Note

Voci correlate 
 Clipeologia
 Lista di avvistamenti UFO
 Ufologia

Pseudoscienza
Ufologia